Пятнадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Chatham, в честь порта Чатем (Кент), и одноименной королевской верфи.

 HMS Chatham — галиот; захвачен в 1666 во время Второй Англо-голландской войны; отдан в 1667.
 HMS Chatham — 4-пушечный шлюп; спущен на воду в 1673; разбился в 1677.
 HMS Chatham — корабль 4 ранга; спущен на воду в 1691; затоплен в качестве брекватера в Ширнесс в 1749; поднят; разобран в 1762.
 HMS Chatham — 4-пушечная яхта; спущена на воду в 1716; продана в 1742.
 HMS Chatham — 6-пушечная яхта; спущена на воду в 1741.; перестроена в 1793, 1842; разобрана к 1867.
 HMS Chatham — 50-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1758; на рейдовой службе с 1793; пороховой магазин с 1805; переименован в HMS Tilbury в 1810; разобран в 1814.
 HMS Chatham — 4-пушечный исследовательский бриг, спущен на воду в 1788; был в составе экспедиции Ванкувера на северо-запад Тихого океана; обошел вокруг света; продан в 1830.
 HMS Chatham — 4-пушечная шхуна; закуплена в 1790; продана в 1794.
 HMS Chatham — наемный шлюп; в строю 1793.
 HMS Chatham — транспорт; спущен на воду в 1811; затоплен в качестве брекватера в 1825.
 HMS Chatham — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Royal Hollandais; захвачен на стапеле во Флиссингене в 1809; спущен на воду в 1812; продан в 1817.
 HMS Chatham — блокшив; спущен на воду в 1813; разобран в 1876.
 HMS Chatham — железная колесная канонерская лодка; спущена на воду в 1835; позже продана Соединенным Штатам; во время Гражданской войны стала прорывателем блокады в Конфедератском флоте; захвачена USS Huron в 1863; названа USS Chatham. В юнионистском флоте до 1865.
 HMS Chatham — лёгкий крейсер типа Town; спущен на воду в 1911; передан взаймы Новой Зеландии в 1920; отправлен на слом в 1926.
 HMS Chatham — фрегат типа 22; спущен на воду в 1988; выведен из активного состава в феврале 2011.

См. также 
 HMS Chatham Double
 HMS Chatham Hulk
 HMS Chatham Prize